RWA steht für:
 Race Walking Association, britischer nationaler Sportverband für das Gehen (Sport)
 Ruanda gemäß ISO 3166 und Internationales Olympisches Komitee
 RWA Raiffeisen Ware Austria, Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen der Lagerhausgenossenschaften in Österreich
 Revierwasserlaufanstalt Freiberg
 Rauch- und Wärmeabzug(-anlage), für den Fall eines Gebäudebrands
 Randwertaufgabe, siehe Randwertproblem
 Romance Writers of America, US-amerikanischer Schriftstellerverband
 Rot Weiss Ahlen, deutscher Sportverein
 Rotating Wave Approximation, Näherungsmethode der Quantenoptik
 Royal West of England Academy, Stiftung zum Unterhalt eines Kunstmuseums und weiterer kultureller Einrichtungen in Bristol
 Reichsamt für Wirtschaftsausbau
 Raumwirksamkeitsanalyse, siehe Raumwirksamkeit

Rwa steht für:
 Rwa (Sprache), Bantusprache der Chagga in Tansania

rwa steht für:
 Rawo (ISO-639-3-Code), eine der Skosprachen

Siehe auch:

Abkürzung